III liga polska w piłce nożnej (1970/1971) – 19. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 64 drużyny grając w 4 grupach.

Formalnie rozgrywki były określane jako klasa międzywojewódzka (zwyczajowo jako klasa „M”).

Grupa I (Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Kraków) 
Tabela końcowa:

Grupa III (Warszawa) 
Tabela końcowa:

Grupa IV (Poznań) 
Tabela końcowa:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)
 Historia polskiej piłki nożnej (sezon 1970/71)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej
1970 w polskim sporcie
1971 w polskim sporcie